Ženská čtyřhra Western & Southern Open 2020 probíhala ve druhé polovině srpna 2020 po obnovení pět měsíců přerušené sezóny kvůli pandemii koronaviru.

Do deblové soutěže cincinnatského tenisového turnaje výjimečně hraného v newyorském Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl česko-slovinský pár Lucie Hradecká a Andreja Klepačová, který vypadl v semifinále. Češka vyhrála dva předchozí ročníky.

Vítězem se stal třetí nasazený, česko-nizozemský pár Květa Peschkeová a Demi Schuursová, který ve finále zdolal americko-čínské turnajové dvojky Nicole Melicharovou a Sü I-fan. Po dvousetovém průběhu 6–1 a 4–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–4]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. 45letá veteránka Peschkeová vybojovala třicátý pátý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Schuursovou to bylo jedenácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Elise Mertensová /  Aryna Sabalenková (čtvrtfinále, odstoupily)
  Nicole Melicharová /  Sü I-fan (finále)
  Květa Peschkeová /  Demi Schuursová (vítězky)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Čang Šuaj (1. kolo)
  Šúko Aojamová /  Ena Šibaharaová (2. kolo)
  Viktoria Azarenková /  Sofia Keninová (2. kolo)
  Anna-Lena Friedsamová /  Kateřina Siniaková (1. kolo)
  Lucie Hradecká /  Andreja Klepačová (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Western & Southern Open 2020